Константи́н Алексе́евич Кли́монтов (при рождении Пла́ксин; ) — российский хоккеист, защитник «Трактора», выступающего в КХЛ.

Биография 
Родился 15 октября 1990 года в Челябинске.

Летом 2012 года изменил фамилию с Плаксин на Климонтов (фамилия матери).

Выпускник УралГУФК.

Карьера 
Константин Климонтов воспитанник хоккейной школы «Трактора». Играет на позиции защитника, хват левый. В первом же сезоне КХЛ (2008/2009) защитник был включён в заявку главной команды и сыграл пять игр за родной коллектив. По ходу сезонов 2011/12 и 2012/13 он вместе с «чёрно-белыми» стал автором лучшего результата в истории клуба – «серебра» и «бронзы» чемпионата КХЛ и добавил к ним ещё одну бронзовую медаль в 2018 году. Всего за «Трактор» Климонтов провёл 207 матчей и набрал 28 (6+22) очков. Обладатель Кубка Континента в составе команды «Трактор» в сезоне 2011/2012.

Помимо «Трактора» Константин Климонтов в КХЛ также выступал за подмосковный «Витязь», казахстанский «Барыс» и новосибирскую «Сибирь». Последним клубом в карьере защитника был ХК «Сочи», где воспитанник «черно-белых» провёл последние два сезона.

В июле 2021 года защитник Константин Климонтов возвращается в систему «Трактора», соглашение игрока носит двусторонний характер и рассчитано на два года.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе челябинского «Трактора»
 Бронзовый призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2011/2012 в составе челябинского «Трактора»
 Обладатель Кубок Континента КХЛ в сезоне 2011/2012 в составе челябинского «Трактора»
 Обладатель Кубка Континента и бронзовый призёр чемпионата КХЛ (2012)
 Обладатель Кубка Восточной конференции и серебряный призёр чемпионата КХЛ (2013),
 Бронзовый призёр чемпионата КХЛ (2018)

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница Климонтова на сайте ХК «Трактор» 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Белые медведи»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Сочи»
 Выпускники Уральского университета физической культуры